Biblioteca Nacional de Madrid, biblioteca nacional d'Espanya
 Biblioteca Nacional de Mèxic, biblioteca nacional de Mèxic
 Biblioteca Nacional de Moçambic, biblioteca nacional de Moçambic
 Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, biblioteca pública especialitzada en educació de l'Argentina
 Biblioteca Digital Mundial (del seu nom en francès Bibliothèque Numérique Mondiale), biblioteca digital promoguda per la UNESCO
 Bank Negara Malaysia, banc central de Malàisia
 Banc Nacional de Moldàvia, banc central de la República de Moldàvia
 Museu Nacional de Baviera (del seu nom en alemany Bayerisches NationalMuseum), museu d'art amb seu a Munic, a Alemanya
 Belau National Museum, museu ubicat a Koror, a la República de Palau
 Moviment Nacional del Balutxistan (del seu nom en anglès Baluchistan National Movement), partit polític del Balutxistan Oriental, al Pakistan
 BioNanoMaterials, revista científica especialitzada en biomaterials
 Bnm també és l'abreviatura de la bannermanita, mineral de la classe dels òxids
 bnm també és el codi ISO 639-3 de la llengua batanga, llengua bantu parlada a la Guinea Equatorial i al Camerun